RER B